Татьяна Журавлёва: Журавлёва, Татьяна Александровна (род. 1989) — российская метательница диска.
 Журавлёва, Татьяна Владимировна (род. 1967) — советская и российская легкоатлетка, выступавшая в многоборьях.
 Журавлёва, Татьяна Николаевна (1916—2004) — советская и российская актриса.